Fred C. Guiro, dit Hefsé, est un réalisateur, scénariste et chef opérateur sénégalais et français.  

Après un cursus universitaire en cinéma à Paris, il étudie à l’École Supérieure de Journalisme puis travaille d'abord comme grand reporter depuis le Sénégal. Il sillonne alors l’Afrique pendant cinq ans comme envoyé spécial permanent pour la télévision publique française, témoignant de réalités du continent à travers une centaine de reportages. 

Il s’installe ensuite au Canada. Son travail sur l’Amérique profonde y est primé. Et son projet de documentaire Fragments, la guerre trente ans après, sélectionné au Face à face de la relève des Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal (RIDM). 

De retour en France, l’atelier scénario de l’École nationale supérieure Louis Lumière lui permet d’entamer l’écriture de Ceux qui partent, son premier long métrage de fiction, dont le scénario est lauréat du Centre des Écritures Cinématographiques du Moulin d’Andé.

Membre du comité de lecture et du jury de la Fabrique des cinémas du monde depuis 2020, il est également lecteur pour l'Aide au cinéma du monde du CNC.

Notes et références

Liens externes 

Scénariste français